Asz-Szarkijja, arab. الشرقية – wschodni
 Asz-Szarkijja – prowincja Arabii Saudyjskiej
 Asz-Szarkijja – muhafaza Egiptu
 Asz-Szarkijja – mintaka Omanu

Zobacz też:
 Al-Gharbijja – zachodni